Lotta Svärd kan syfta på:

 Lotta Svärd – fjärde dikten i andra samlingen i Fänrik Ståls sägner, samt huvudpersonen i dikten
 Lotta Svärd-organisationen – frivilliga paramilitära nationella försvarsorganisation för kvinnor i Finland mellan 1920 och 1944